Far North puede hacer referencia a:

 Far North, una región del estado de Australia Meridional (Australia);
 Far North, una línea de ferrocarril en la zona de los Highland (Escocia, Reino Unido);
 Far North, un distrito de la región de Northland (Nueva Zelanda);
 Far North (1988), una película dirigida por Asif Kapadia;
 Far North (2007), una película dirigida por Sam Shepard; o
 Far North (2009), una novela distópica de Marcel Theroux.